Пломбір — французьке вершкове морозиво.
 Пломбір — те ж, що й пломбіратор.

Примітки